Ла Сијен има више значења:

 Ла Сијен (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијен, Емпаке (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијен, Вијеско, Комерсијализадора де Гранос (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику